En France, la capacité de médecine d'urgence ou CAMU, est une formation à la médecine d'urgence, réservée aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine.

Cette capacité, mise en place dans les années 1990, a pour but d'affirmer la formation des médecins dans l'optique des urgences hospitalières et pré-hospitalières. L'enseignement dure 2 ans et comprend environ 200 heures de formation théorique et des stages pratiques dans des services hospitaliers d'urgence, réanimation, pédiatrie, SAMU-SMUR. Il est accessible par un concours d'entrée et est validé par un examen écrit et la participation aux stages obligatoires.

Jusqu'à la création du Diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de médecine d'urgence (accessible en fin de troisième cycle d'études médicales), en 2004, la Capacité était le seul moyen de formaliser une compétence en médecine d'urgence en France, et elle était devenue un prérequis quasiment obligatoire pour présenter le concours national de praticien hospitalier en médecine d'urgence, notamment pour les médecins généralistes souhaitant se reconvertir dans cet exercice. Le déploiement du DESC justifie aujourd'hui l'abandon de la Capacité : en 2010/2011, seule une capacité était encore dispensée dans le cursus de formation des médecins militaires, à l'hôpital Beaujon (Clichy), et probablement pour la dernière année. Par ailleurs cette formation reste dispensée dans le cursus de formation des médecins militaires qui en on besoin pour leur mission auprès des forces.

Formation à la médecine d'urgence ou aux premiers secours en France